Седьмой Чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет проходил в Канаде с 5 по 24 августа 2014 года. Победителем в третий раз в своей истории стала сборная Германии.

Участники

Финальный турнир

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 1 марта 2014 года в Монреале.

16 сборных были разделены на четыре корзины. В первую корзину были определены хозяйка чемпионата, Канада, и три чемпиона своих конфедераций — Франция, Республика Корея и США. Остальные команды были распределены по оставшимся трём корзинам по географическому критерию. Согласно условиям жеребьёвки в одной группе не могли оказаться сборный из одной конфедерации.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из четырёх групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Жребий, проводимый Организационным комитетом ФИФА.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Статистика

Список бомбардиров 
7 голов

  Асисат Ошоала (1 пен.)

5 голов

  Полина Бремер
  Сара Дебриц (1 пен.)

4 гола

  Клэр Лавогез (1 пен.)

3 гола

  Тереса Панфил
  Лена Петерманн
  Юн Сим Ри
  Линдси Хоран
  Джульетта Кемппи
  Учечи Сандэй
  Фаустин Робер (1 пен.)
  Жон Со Йон (3 пен.)

2 гола

  Шерифату Сумайла
  Жанин Беки
  Таня Самаржич
  Стэф Скилтон
  Кларис Ле Биан
  Кортни Дайк
  Эмма Ролстон
  Жу Беиян (1 пен.)
  Содам Ли (2 пен.)

1 гол

  Бетани Мид
  Никита Пэррис
  Марта Харрис
  Бьянка Алвес
  Кэрол
  Дженнифер Куджое
  Ребекка Кнаак
  Нишелль Принс
  Валери Сандерсон
  Мишель Монтеро
  Мелисса Эррера
  Со Янг Ким
  Юн Йонг Ри
  Юн Хва Чо
  Юн Ген Чхве
  Чен Чжан
  Чжу Чжан
  Цзяли Танг
  Яхуи Леи
  Фабиола Ибарра
  Ловет Айила
  Осаренома Игбиновиа
  Чинвенду Ихезуо
  Меган Ли
  Тайла О Браен
  Дженнифер Мора
  Сильвана Ромеро
  Сойи Ким
  Гуеммин Ли
  Роус Лавелле
  Макензи Доняк
  Сини Лааксонен
  Амината Диалло
  Кадидиату Диани
  Гриед Мбок Бэти
  Улеймата Сарр
  Милейн Таррю
  Аиссату Тункара

Автоголы

  Фабиолла Виллалобос (в матче с Францией)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Технический отчёт ФИФА

Примечания 

Август 2014 года
2014 год в футболе
Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
Футбол
Международные соревнования по футболу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Монктоне
Международные спортивные соревнования в Монреале
Международные спортивные соревнования в Торонто
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Канаде